Doug Williams (worstelaar) (1972), Engels professioneel worstelaar
 Doug Williams (Days of our Lives), een personage van de serie Days of our Lives, gespeeld door Bill Hayes